

Нельгівка — мала річка, Запорізька область, Чернігівський район, права притока річки Юшанли
 Нельгівка — село, Запорізька область, Бердянський район, Зеленівська сільська рада
 Нельгівка — селище, Запорізька область, Бердянський район , Зеленівська сільська рада
 Нельгівка — залізнична станція  Запорізької дирекції  Придніпровської залізниці